D'Sá é o décimo álbum de estúdio da cantora brasileira Sandra de Sá, lançado em 1993.

Faixas
 "Dou a Volta Por Cima" (Paulo Sérgio Valle / Augusto César)
 "Perdidamente Apaixonada" (Jorge Cardoso / Beto Correa)
 "Eu Assumo Essa Paixão" (Paulo Sérgio Valle / Augusto César)
 "Baião" (Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira)
 "Insensatez" (Paulo Sérgio Valle / Augusto César)
 "Free Dance" (Macau / Sandra de Sá)
 "Você" (Tim Maia)
 "No Morro Não Tem Play" (Ivo Meirelles)
 "Nossa História" (Paulo Massadas / Michael Sullivan)
 "Momento de Emoção" (Paulo Sérgio Valle / Chico Roque)
 "Anjo Vaidoso" (Jorge Ben Jor)
 "Dança Comigo" (Reinaldo Arias / Sandra Pêra)
 "Desejo" (Marcelo Scobino)
 "Depende de Você" (Macau / Sandra de Sá)

Álbuns de 1993
Álbuns de Sandra de Sá
Álbuns de soul
Álbuns de música popular brasileira
Álbuns em língua portuguesa